Adam Brooks (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2012, il commence sa carrière avec les Pats de Régina dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2016 dans la Ligue nationale de hockey par les Maple Leafs de Toronto au , en . Il joue son premier match professionnel avec les Marlies de Toronto dans la Ligue américaine de hockey en 2017.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2012-2013 || Pats de Régina || LHOu ||55 ||4 ||8 ||12 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Pats de Régina || LHOu ||60 ||4 ||7 ||11 ||24 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2014-2015 || Pats de Régina || LHOu ||64 ||30 ||32 ||62 ||18 ||9 ||4 ||3 ||7 ||6
|-
|2006-2007 || Pats de Régina || LHOu ||72 ||38 ||82 ||120 ||30 ||12 ||7 ||16 ||23 ||6
|-
|2016-2017 || Pats de Régina || LHOu ||66 ||43 ||87 ||130 ||61 ||17 ||5 ||13 ||18 ||12
|-  
|2017-2018 || Marlies de Toronto || LAH ||57 ||8 ||11 ||19 ||2 ||29 ||2 ||4 ||6 ||4
|-
|2018-2019 || Marlies de Toronto || LAH ||61 ||21 ||19 ||40 ||28 ||13 ||6 ||2 ||8 ||6
|-
|2019-2020 || Maple Leafs de Toronto || LNH||7 ||0 ||3 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Marlies de Toronto || LAH ||29 ||9 ||11 ||20 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Maple Leafs de Toronto || LNH || 11 || 4 || 1 || 5 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2020-2021 || Marlies de Toronto || LAH || 17 || 4 || 9 || 13 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Canadiens de Montréal || LNH || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Golden Knights de Vegas || LNH || 7|| 2|| 0|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Silver Knights de Henderson || LAH || 5 || 0 || 3 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Jets de Winnipeg || LNH || 14 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-

| 43 || 6 || 5 || 11 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2

Références 

Naissance en mai 1996
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Pats de Regina
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Canadiens de Montréal
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Golden Knights de Vegas
Joueur des Silver Knights de Henderson
Joueur des Jets de Winnipeg